André de Albuquerque, administrador colonial luso-brasileiro.
 André de Albuquerque Ribafria, um dos melhores generais da cavalaria portuguesa durante a Guerra da Restauração.
 André de Albuquerque Maranhão, coronel e revolucionário português.
 André de Albuquerque Maranhão Júnior, presidente das províncias da Paraíba.

 Praça André de Albuquerque, conhecida popularmente como Praça Vermelha, em Natal, Rio Grande do Norte.

Desambiguações de antropônimos